Сент-Яге́н, Сент-Яґен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південний захід від Парижа, 110 км на південь від Бордо, 20 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 223 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 581,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Яген на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди